Old Town Hall Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Town Hall Historic District (Duxbury, Massachusetts), ID-Nr. 100006129
 Old Town Hall Historic District (Salem, Massachusetts), ID-Nr. 72000149 – Teil des Downtown Salem District
 Old Town Hall Historic District (New York), ID-Nr. 85002588